Kleinmühle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kleinmühle (Buch am Wald), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kleinmühle (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Kleienmühle
 Kleinmühlen
 Klein Mühlen
 Kleine Mühle
 Kleine Mühl
 Kleinmühlingen